Plounévez-Lochrist, commune française, dans le département du Finistère.
 Plounévez-Moëdec, commune française, dans le département des Côtes-d'Armor.
 Plounévez-Quintin, commune française, dans le département des Côtes-d'Armor.